Parapatraites är ett släkte av ringmaskar. Parapatraites ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Parapatraites